Krassnig oder Kraßnig ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Krassnig, österreichischer Rodler
 Dieter Krassnig (* 1973), österreichischer Snowboarder
 Franz Krassnig, österreichischer Politiker, Vizebürgermeister von Klagenfurt
 Franz Krassnig (Rodler), österreichischer Rodler
 Genia Krassnig (* 1991), österreichische Filmproduzentin
 Matthias Krassnig, österreichischer Politiker
 Rudolf Kraßnig (1861–1909), Schriftsteller

Siehe auch:
 Krassnigg
 Krasnik
 Grasnick